Långtjärn är Sveriges vanligaste sjönamn, med minst 645 förekomster av bara varianten "Långtjärnen". 
Långtjärn kan syfta på:

Sverige

Västergötland 
Långtjärnen, Västergötland, sjö i Gullspångs kommun,  (10,1 ha)

Bohuslän 
Långtjärnen (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (16,2 ha)

Dalsland 
Långtjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 655886-130341), sjö i Bengtsfors kommun,  (7,4 ha)
Långtjärnet (Laxarby socken, Dalsland, 656360-130624), sjö i Bengtsfors kommun, 
Långtjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (24 ha)
Långtjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Långtjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Långtjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Långtjärnet (Mo socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,

Närke 
Långtjärnen (Kvistbro socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun, 
Långtjärnen (Kils socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (7,15 ha)
Långtjärnen (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,

Västmanland 
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (2,8 ha)
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660065-143066), sjö i Hällefors kommun, 
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660604-142560), sjö i Hällefors kommun,  (4,3 ha)
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 660897-142973), sjö i Hällefors kommun,  (1,6 ha)
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662565-142568), sjö i Hällefors kommun,  (10,3 ha)
Långtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662712-143342), sjö i Hällefors kommun,  (12,4 ha)
Långtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland, 663227-144409), sjö i Hällefors kommun, 
Långtjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland, 663384-143804), sjö i Hällefors kommun, 
Långtjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland, 661244-148587), sjö i Köpings kommun, 
Långtjärnen (Västra Skedvi socken, Västmanland, 661826-148582), sjö i Köpings kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 662201-147586), sjö i Lindesbergs kommun,  (11 ha)
Långtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664261-146616), sjö i Lindesbergs kommun,  (14,5 ha)
Långtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664618-147101), sjö i Lindesbergs kommun,  (9,66 ha)
Långtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664088-144486), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (11,4 ha)
Långtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664287-146499), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Långtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664507-145044), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Långtjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Långtjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (8,39 ha)
Långtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (8,2 ha)
Långtjärnen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Långtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (17,6 ha)

Värmland 
Långtjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Långtjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 661447-133493), sjö i Arvika kommun,  (18 ha)
Långtjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 662317-134040), sjö i Arvika kommun,  (7,19 ha)
Långtjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 662479-132883), sjö i Arvika kommun,  (7,87 ha)
Långtjärnen (Brunskogs socken, Värmland, 662912-133622), sjö i Arvika kommun, 
Långtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664705-132381), sjö i Arvika kommun,  (14,9 ha)
Långtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664858-131298), sjö i Arvika kommun,  (10,1 ha)
Långtjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Långtjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Långtjärnet (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,11 ha)
Långtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (7,8 ha)
Långtjärnet (Eda socken, Värmland, 663885-131314), sjö i Eda kommun, 
Långtjärnet (Eda socken, Värmland, 664980-130849), sjö i Eda kommun,  (19,5 ha)
Långtjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (5,77 ha)
Östra Långtjärnet, sjö i Eda kommun, Värmland,  (10,3 ha)
Långtjärnet (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Vika-Långtjärnet, sjö i Eda kommun, Värmland,  (0,8 ha)
Långtjärnet (Östervallskogs socken, Värmland, 662581-128322), sjö i Eda kommun och Årjängs kommun,  (10,5 ha)
Långtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 664939-141600), sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665060-141905), sjö i Filipstads kommun,  (11,9 ha)
Långtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660316-142049), sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661445-142156), sjö i Filipstads kommun och Hällefors kommun,  (32,5 ha)
Långtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661987-141479), sjö i Filipstads kommun,  (17,9 ha)
Långtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 663785-140857), sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664533-140502), sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665366-140318), sjö i Filipstads kommun,  (28,9 ha)
Långtjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland, 662197-137366), sjö i Forshaga kommun,  (12,8 ha)
Långtjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland, 663120-137729), sjö i Forshaga kommun och Hagfors kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666288-139690), sjö i Hagfors kommun,  (3,8 ha)
Långtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 667398-139693), sjö i Hagfors kommun, 
Långtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (26,2 ha)
Långtjärnen (Norra Råda socken, Värmland, vid Stor-En), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Långtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, Värmland,  (19,6 ha)
Södra Långtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, Värmland,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (6,68 ha)
Långtjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (8,81 ha)
Långtjärnen (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Långtjärnet (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Långtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Kongsvingers kommun och Torsby kommun,  (7,11 ha)
Långtjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun,  (9,24 ha)
Långtjärnen (Lungsunds socken, Värmland, 659218-140783), sjö i Storfors kommun, 
Långtjärnen (Lungsunds socken, Värmland, 659751-140419), sjö i Storfors kommun, 
Långtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun och Torsby kommun,  (31,6 ha)
Långtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 663437-133851), sjö i Sunne kommun,  (9,15 ha)
Långtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664430-133587), sjö i Sunne kommun,  (2 ha)
Långtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (15,3 ha)
Långtjärnen (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Långtjärnet (Kila socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Långtjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3,4 ha)
Långtjärnarna (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Dalby socken, Värmland, 672615-136130), sjö i Torsby kommun,  (15 ha)
Långtjärnen (Dalby socken, Värmland, 672801-135227), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668554-135959), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670720-135935), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670755-134870), sjö i Torsby kommun,  (11,3 ha)
Långtjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (9,6 ha)
Långtjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Långtjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (18,6 ha)
Långtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660608-129165), sjö i Årjängs kommun,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661118-128779), sjö i Årjängs kommun,  (3,4 ha)
Långtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659189-129324), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 659246-128621), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnen (Silbodals socken, Värmland, 660510-129797), sjö i Årjängs kommun,  (7 ha)
Hasselbacke-Långetjärnet, sjö i Årjängs kommun, Värmland,  (9,46 ha)
Höghults-Långtjärnet, sjö i Årjängs kommun, Värmland,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,2 ha)
Långtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 657405-130030), sjö i Årjängs kommun,  (27,6 ha)
Långtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 657902-129669), sjö i Årjängs kommun,  (5,6 ha)
Långtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 658455-129795), sjö i Årjängs kommun,  (27,5 ha)
Långtjärnen (Silleruds socken, Värmland, 659616-129847), sjö i Årjängs kommun,  (1,2 ha)
Långtjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,4 ha)
Älmheds-Långtjärnet, sjö i Årjängs kommun, Värmland,  (15,5 ha)
Långtjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (6,51 ha)
Långtjärnet (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (5,9 ha)
Långtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Långtjärnet (Östervallskogs socken, Värmland, 662808-128341), sjö i Årjängs kommun,  (2,9 ha)

Dalarna 
Lilla Långtjärnen, sjö i Falu kommun, 
Stora Långtjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Långtjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 672489-151250), sjö i Falu kommun, 
Långtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Långtjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (7,42 ha)
Långtjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 673157-151545), sjö i Falu kommun,  (8,02 ha)
Långtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673652-152415), sjö i Falu kommun,  (21,7 ha)
Långtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674048-148984), sjö i Falu kommun,  (6,88 ha)
Långtjärnen, Rämmens socken, sjö i Filipstads kommun, 
Långtjärnen (Floda socken, Dalarna, 671138-144263), sjö i Gagnefs kommun, 
Långtjärnen (Floda socken, Dalarna, 671344-143581), sjö i Gagnefs kommun,  (17,8 ha)
Nedre Långtjärnen, sjö i Gagnefs kommun, Dalarna,  (6,02 ha)
Övre Långtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (8,63 ha)
Långtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Stora Långtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Långtjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (21 ha)
Långtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (11,6 ha)
Långtjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (14,9 ha)
Långtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666084-142795), sjö i Ludvika kommun,  (13 ha)
Långtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666431-141788), sjö i Ludvika kommun, 
Långtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667879-142827), sjö i Ludvika kommun,  (3 ha)
Stora Långtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Långtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676824-133475), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Långtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677609-135224), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra Långtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Långtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Långtjärnarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (16,1 ha)
Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669612-139681), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674178-136583), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,75 ha)
Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna, vid Norra Vålsjön), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna, Öster om Upprämmen), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Norra Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,3 ha)
Södra Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,99 ha)
Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (9,27 ha)
Norra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 677531-135569), sjö i Malung-Sälens kommun,  (10,5 ha)
Norra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 681780-135523), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,16 ha)
Södra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 677499-135602), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 681725-135531), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Långtjärnen (Mora socken, Dalarna, 675750-141533), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Mora socken, Dalarna, 675981-140498), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Mora socken, Dalarna, 676734-141092), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Venjans socken, Dalarna, nordost om Gävunda), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (8,98 ha)
Långtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Långtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 678971-142906), sjö i Orsa kommun,  (5,47 ha)
Långtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 679644-145556), sjö i Orsa kommun, 
Långtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680494-144387), sjö i Orsa kommun,  (6,02 ha)
Långtjärnen (Orsa socken, Dalarna, norr om Skattungbyn), sjö i Orsa kommun, 
Långtjärnen (Ore socken, Dalarna, 679711-146583), sjö i Rättviks kommun,  (9,15 ha)
Långtjärnen (Ore socken, Dalarna, 680286-147261), sjö i Rättviks kommun, 
Långtjärnen (Ore socken, Dalarna, 681783-146540), sjö i Rättviks kommun,  (9,81 ha)
Långtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 676964-148042), sjö i Rättviks kommun, 
Långtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 677548-149224), sjö i Rättviks kommun, 
Långtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 677602-147374), sjö i Rättviks kommun,  (8,91 ha)
Långtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Nedra Långtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (14,4 ha)
Övre Långtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,71 ha)
Långtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665031-148662), sjö i Smedjebackens kommun,  (21,4 ha)
Långtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna, 665567-147835), sjö i Smedjebackens kommun,  (3 ha)
Långtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Långtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671377-142722), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672161-141065), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnen (Nås socken, Dalarna, 668983-143298), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnen (Nås socken, Dalarna, 669473-142257), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnen (Nås socken, Dalarna, 670376-142297), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Långtjärnarna (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685739-133098), sjö i Älvdalens kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685757-132062), sjö i Älvdalens kommun,  (3,73 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685902-134431), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686001-134841), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686011-133884), sjö i Älvdalens kommun,  (16,6 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686014-133887), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686046-133108), sjö i Älvdalens kommun,  (5,07 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686069-133308), sjö i Älvdalens kommun,  (6,72 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686149-134552), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686793-131252), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686830-132639), sjö i Älvdalens kommun,  (6,09 ha)
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687104-131732), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687404-133160), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687543-132205), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687576-135806), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687725-132809), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687730-132038), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Idre socken, Dalarna, 689676-134337), sjö i Älvdalens kommun,  (17,7 ha)
Långtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683533-133598), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683571-133612), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682852-135828), sjö i Älvdalens kommun,  (2,7 ha)
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682853-135820), sjö i Älvdalens kommun,  (2,4 ha)
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683416-133577), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 684500-136751), sjö i Älvdalens kommun,  (7,4 ha)
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685101-135969), sjö i Älvdalens kommun,  (13,3 ha)
Långtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685630-135185), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678250-140208), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679695-137912), sjö i Älvdalens kommun,  (7,2 ha)
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679737-140309), sjö i Älvdalens kommun,  (9 ha)
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680366-136850), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680936-136665), sjö i Älvdalens kommun,  (9,33 ha)
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681462-137304), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 681467-136818), sjö i Älvdalens kommun, 
Långtjärnhål, sjö i Älvdalens kommun, 
Långängtjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Mört-Långtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, Dalarna, 
Ugsi-Långtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, Dalarna,  (19,5 ha)
Uppdjus-Långtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, Dalarna,

Gästrikland 
Långtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674245-155705), sjö i Ockelbo kommun, 
Långtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674702-155418), sjö i Ockelbo kommun,  (8,82 ha)

Hälsingland 
Långtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Långtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,91 ha)
Norra Långtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Södra Långtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Långtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (3,9 ha)
Långtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,25 ha)
Långtjärnen (Njutångers socken, Hälsingland, 683322-157568), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,05 ha)
Långtjärnen (Njutångers socken, Hälsingland, 683881-156854), sjö i Hudiksvalls kommun,  (7,26 ha)
Långtjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,65 ha)
Långtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690368-146355), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690464-146318), sjö i Härjedalens kommun,  (8,31 ha)
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 688386-145699), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689192-145595), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689269-145302), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689507-147886), sjö i Härjedalens kommun,  (8,05 ha)
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689745-145659), sjö i Härjedalens kommun,  (21,4 ha)
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690630-145626), sjö i Härjedalens kommun,  (4,53 ha)
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690694-145970), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690747-145329), sjö i Härjedalens kommun,  (17,1 ha)
Långtjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (4,99 ha)
Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 684944-148519), sjö i Ljusdals kommun,  (7,28 ha)
Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686614-146378), sjö i Ljusdals kommun,  (5,68 ha)
Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686820-148388), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 687653-146840), sjö i Ljusdals kommun, 
Nedre Långtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Norra Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,58 ha)
Södra Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,7 ha)
Långtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland, 684325-150077), sjö i Ljusdals kommun,  (10,6 ha)
Långtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland, 684540-150883), sjö i Ljusdals kommun,  (9,07 ha)
Övre Långtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, Hälsingland, 
Långtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,28 ha)
Långtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685634-147811), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687575-149025), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687625-148715), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689076-150781), sjö i Ljusdals kommun, 
Sandviks Långtjärn, sjö i Ljusdals kommun, Hälsingland,  (21,6 ha)
Stråsjö Långtjärn, sjö i Ljusdals kommun, Hälsingland,  (18,1 ha)
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 681944-146125), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682474-145856), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682718-146824), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683052-145127), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683333-145178), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683559-146220), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683992-143465), sjö i Ljusdals kommun,  (7,22 ha)
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684074-147064), sjö i Ljusdals kommun,  (7 ha)
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684605-147365), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684727-147028), sjö i Ljusdals kommun,  (6,86 ha)
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684846-143806), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684885-144753), sjö i Ljusdals kommun,  (4,78 ha)
Långtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685016-145353), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8 ha)
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689365-149775), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689602-149916), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689734-149006), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690224-151404), sjö i Ljusdals kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690540-149390), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690590-149882), sjö i Ljusdals kommun, 
Långtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690728-148102), sjö i Ljusdals kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland, 686303-157490), sjö i Nordanstigs kommun,  (5,73 ha)
Långtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland, 686367-156796), sjö i Nordanstigs kommun,  (18,1 ha)
Långtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Långtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 676760-150476), sjö i Ovanåkers kommun,  (3,5 ha)
Långtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 676950-150675), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 677551-150119), sjö i Ovanåkers kommun,  (7,83 ha)
Långtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 677920-149459), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 682542-150052), sjö i Ovanåkers kommun, 
Stora Långtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (33,5 ha)
Långtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, 681456-148939), sjö i Ovanåkers kommun,  (8,91 ha)
Långtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, 682012-148628), sjö i Ovanåkers kommun, 
Svartbo-Långtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 680005-149082), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681333-148412), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,1 ha)
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681364-147597), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681848-147026), sjö i Ovanåkers kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682322-147198), sjö i Ovanåkers kommun, 
Långtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682476-147841), sjö i Ovanåkers kommun,  (10,5 ha)
Styggbergs-Långtjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, Hälsingland, 
Långtjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (5,77 ha)
Långtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (34,8 ha)
Långtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Långtjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 698081-137215), sjö i Bergs kommun,  (8,14 ha)
Långtjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 698106-137272), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 695120-137733), sjö i Bergs kommun,  (14,6 ha)
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 696853-137856), sjö i Bergs kommun,  (18,1 ha)
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 696920-137325), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697048-137001), sjö i Bergs kommun,  (12,3 ha)
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697265-137609), sjö i Bergs kommun,  (10,2 ha)
Långtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697878-133966), sjö i Bergs kommun,  (16,3 ha)
Väster-Långtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Öster-Långtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Hede socken, Härjedalen, 690307-136292), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692374-138178), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 683772-143021), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (11 ha)
Långtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 684943-142672), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 686247-142088), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Långtjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Linsells socken, Härjedalen, 688786-135775), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Linsells socken, Härjedalen, 689944-136552), sjö i Härjedalens kommun,  (6,8 ha)
Långtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 686651-143373), sjö i Härjedalens kommun,  (29,9 ha)
Långtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687323-142966), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687754-141952), sjö i Härjedalens kommun,  (9,43 ha)
Lill-Långtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnarna (Tännäs socken, Härjedalen, 695110-133500), sjö i Härjedalens kommun,  (8,36 ha)
Långtjärnarna (Tännäs socken, Härjedalen, 695169-133508), sjö i Härjedalens kommun,  (8,38 ha)
Långtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (15,4 ha)
Långtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (12 ha)
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 686509-143784), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 687269-144481), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 687521-144461), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 688287-144404), sjö i Härjedalens kommun,  (8,1 ha)
Långtjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 688525-144399), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen, 690413-144712), sjö i Härjedalens kommun, 
Långtjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen, 690997-144859), sjö i Härjedalens kommun,  (15,7 ha)
Långtjärnen (Överhogdals socken, Härjedalen, 691645-145203), sjö i Härjedalens kommun,  (3,9 ha)

Jämtland 
Långtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696681-144518), sjö i Bergs kommun,  (47,4 ha)
Långtjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696996-143579), sjö i Bergs kommun,  (8,54 ha)
Långtjärnen (Hackås socken, Jämtland, 697149-144533), sjö i Bergs kommun, 
Stor-Långtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (33,3 ha)
Långtjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (17,2 ha)
Långtjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696184-140436), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696604-139278), sjö i Bergs kommun, 
Långtjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696995-138601), sjö i Bergs kommun,  (20 ha)
Långtjärnarna (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695724-145124), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 696295-145412), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (27,1 ha)
Långtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 694931-148088), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695806-148961), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696279-148055), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696322-148980), sjö i Bräcke kommun,  (25,3 ha)
Långtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695748-151775), sjö i Bräcke kommun,  (5,19 ha)
Långtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696830-151743), sjö i Bräcke kommun,  (21,1 ha)
Långtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697888-151764), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697284-147442), sjö i Bräcke kommun,  (30,9 ha)
Långtjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697838-145960), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698127-147427), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698925-146678), sjö i Bräcke kommun, 
Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699475-147367), sjö i Bräcke kommun,  (8,39 ha)
Långtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 700001-147791), sjö i Bräcke kommun,  (11,7 ha)
Långtjärnen (Alsens socken, Jämtland, 701944-138809), sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (31,2 ha)
Långtjärnen (Alsens socken, Jämtland, 704585-138965), sjö i Krokoms kommun,  (9,43 ha)
Långtjärnen (Alsens socken, Jämtland, 705161-139094), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705449-143589), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706469-143757), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707055-143941), sjö i Krokoms kommun,  (9,67 ha)
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707130-142059), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707347-142090), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707502-143776), sjö i Krokoms kommun,  (10,2 ha)
Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707935-142179), sjö i Krokoms kommun,  (9,46 ha)
Västra Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,1 ha)
Östra Långtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,7 ha)
Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709900-140611), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709934-140604), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710020-143062), sjö i Krokoms kommun,  (14,1 ha)
Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710242-141419), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710613-142326), sjö i Krokoms kommun, 
Västra Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (10,1 ha)
Östra Långtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 707497-144122), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 707506-144127), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708229-145885), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708485-145511), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708846-145344), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 709123-145761), sjö i Krokoms kommun, 
Väster-Långtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (15 ha)
Öster-Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (13,2 ha)
Lill-Långtjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 703442-142243), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705388-142908), sjö i Krokoms kommun,  (6,81 ha)
Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705569-142726), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706360-140389), sjö i Krokoms kommun, 
Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 708826-140444), sjö i Krokoms kommun,  (22,5 ha)
Stor-Långtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,1 ha)
Långtjärnen (Fors socken, Jämtland, 698069-155088), sjö i Ragunda kommun,  (8,86 ha)
Långtjärnen (Fors socken, Jämtland, 698414-155903), sjö i Ragunda kommun, 
Långtjärnen (Fors socken, Jämtland, 698684-155165), sjö i Ragunda kommun, 
Långtjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 699969-149382), sjö i Ragunda kommun,  (14,3 ha)
Långtjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 702820-148627), sjö i Ragunda kommun,  (3,7 ha)
Långtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713562-147857), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 714564-147608), sjö i Strömsunds kommun,  (16,3 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715367-143264), sjö i Strömsunds kommun,  (5,71 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715515-142724), sjö i Strömsunds kommun,  (3,89 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716213-147184), sjö i Strömsunds kommun,  (6,95 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716233-142335), sjö i Strömsunds kommun,  (4,52 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716872-146683), sjö i Strömsunds kommun,  (4,24 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717088-141579), sjö i Strömsunds kommun,  (12,7 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717487-141056), sjö i Strömsunds kommun,  (3,01 ha)
Långtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717906-141854), sjö i Strömsunds kommun,  (10,9 ha)
Långtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704415-148126), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704933-148831), sjö i Strömsunds kommun,  (9,53 ha)
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705440-149252), sjö i Strömsunds kommun,  (11,6 ha)
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706033-148810), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706125-149100), sjö i Strömsunds kommun,  (29,6 ha)
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706736-149201), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 707205-147991), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 707540-147335), sjö i Strömsunds kommun, 
Byvatten-Långtjärnen, sjö i Strömsunds kommun, Härjedalen,  (10,1 ha)
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708149-148234), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708989-149144), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708995-147374), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 711445-145502), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 711551-147954), sjö i Strömsunds kommun,  (10,9 ha)
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 711586-146715), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712758-146492), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712856-146909), sjö i Strömsunds kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713051-147446), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713235-145480), sjö i Strömsunds kommun,  (15,8 ha)
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713662-146032), sjö i Strömsunds kommun,  (10,6 ha)
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713794-145917), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715970-146779), sjö i Strömsunds kommun,  (2,69 ha)
Långtjärnen (Åre socken, Jämtland, 706979-132750), sjö i Verdals kommun och Åre kommun,  (7,88 ha)
Långtjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13,1 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705291-136974), sjö i Åre kommun, 
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706075-135214), sjö i Åre kommun,  (8,99 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706305-136725), sjö i Åre kommun,  (1,6 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706670-135452), sjö i Åre kommun,  (13,5 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706700-136809), sjö i Åre kommun,  (14,3 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706765-136348), sjö i Åre kommun,  (5,73 ha)
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707310-135496), sjö i Åre kommun, 
Långtjärnen (Kalls socken, Jämtland, 709552-136754), sjö i Åre kommun,  (12,4 ha)
Långtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Långtjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (34,6 ha)
Långtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 699966-132352), sjö i Åre kommun,  (10,5 ha)
Långtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 700653-132061), sjö i Åre kommun,  (15,3 ha)
Långtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702079-138415), sjö i Åre kommun,  (22 ha)
Nörder-Långtjärnen, sjö i Åre kommun, Jämtland,  (21,6 ha)
Sönner-Långtjärnen, sjö i Åre kommun, Jämtland,  (38 ha)
Långtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702264-132901), sjö i Åre kommun, 
Långtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702741-135116), sjö i Åre kommun,  (11,8 ha)
Långtjärnen (Åre socken, Jämtland, 703586-134732), sjö i Åre kommun,  (9,34 ha)
Långtjärnen (Åre socken, Jämtland, 703844-133462), sjö i Åre kommun,  (8,23 ha)
Öster-Långtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,7 ha)
Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 698703-145920), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 699439-146031), sjö i Östersunds kommun,  (8,19 ha)
Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 699637-146138), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 700076-146337), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 700573-146522), sjö i Östersunds kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702823-145636), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 702974-147733), sjö i Östersunds kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 703435-147440), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Lits socken, Jämtland, 702307-146240), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Lits socken, Jämtland, 702700-147565), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Lockne socken, Jämtland, 698113-145114), sjö i Östersunds kommun, 
Långtjärnen (Lockne socken, Jämtland, 698244-144842), sjö i Östersunds kommun,  (8,63 ha)
Stor-Långtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Långtjärnen (Indals socken, Medelpad, 693658-156144), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långtjärnen (Indals socken, Medelpad, 693999-155849), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långtjärnen (Indals socken, Medelpad, 694293-155832), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 696907-154873), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,99 ha)
Långtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697089-155880), sjö i Sundsvalls kommun,  (13,2 ha)
Långtjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697771-154847), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långtjärnen (Stöde socken, Medelpad, 692989-154972), sjö i Sundsvalls kommun,  (15 ha)
Långtjärnen (Stöde socken, Medelpad, 693804-154832), sjö i Sundsvalls kommun, 
Långtjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,69 ha)
Långtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691785-149718), sjö i Ånge kommun, 
Långtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 695206-150450), sjö i Ånge kommun,  (1,23 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691309-146905), sjö i Ånge kommun,  (4,1 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691695-145716), sjö i Ånge kommun,  (7,01 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692193-145060), sjö i Ånge kommun, 
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692321-146338), sjö i Ånge kommun,  (2,5 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692328-145406), sjö i Ånge kommun,  (17,3 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692609-145982), sjö i Ånge kommun,  (13,4 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 692919-145773), sjö i Ånge kommun,  (17,3 ha)
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693272-147049), sjö i Ånge kommun, 
Långtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 693660-146329), sjö i Ånge kommun,  (4 ha)
Långtjärnen (Torps socken, Medelpad, 694250-151579), sjö i Ånge kommun,  (10,6 ha)
Långtjärnen (Torps socken, Medelpad, 694743-151499), sjö i Ånge kommun,  (1,9 ha)
Långtjärnen (Torps socken, Medelpad, 695301-151949), sjö i Ånge kommun,  (7,25 ha)

Ångermanland 
Långtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709421-165277), sjö i Bjurholms kommun, 
Långtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709574-164429), sjö i Bjurholms kommun, 
Långtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708764-167951), sjö i Bjurholms kommun och Nordmalings kommun,  (8,81 ha)
Långtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (1,44 ha)
Långtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 696784-158692), sjö i Härnösands kommun,  (15,8 ha)
Långtjärnen (Viksjö socken, Ångermanland, 697182-157605), sjö i Härnösands kommun,  (6 ha)
Långtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Långtjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Långtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707178-166485), sjö i Nordmalings kommun, 
Långtjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 701853-153569), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 703915-154001), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 697628-156640), sjö i Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Graninge socken, Ångermanland, 698471-156642), sjö i Sollefteå kommun,  (9,88 ha)
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705384-155753), sjö i Sollefteå kommun,  (19,8 ha)
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705804-156943), sjö i Sollefteå kommun,  (14,5 ha)
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705833-155773), sjö i Sollefteå kommun,  (12,7 ha)
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706807-154189), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706983-155730), sjö i Sollefteå kommun,  (10,3 ha)
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708389-156556), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708801-154807), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708913-155005), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704321-151849), sjö i Sollefteå kommun,  (5,07 ha)
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704461-151916), sjö i Sollefteå kommun,  (5,21 ha)
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704894-152874), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704940-151428), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705199-151309), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705569-151538), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705613-153967), sjö i Sollefteå kommun,  (19 ha)
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705873-152697), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706718-153989), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (10,4 ha)
Långtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 703778-155776), sjö i Sollefteå kommun,  (8,3 ha)
Långtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 704545-154621), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland, 705369-157044), sjö i Sollefteå kommun, 
Långtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709182-153166), sjö i Strömsunds kommun,  (5,08 ha)
Långtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709764-153820), sjö i Strömsunds kommun,  (8,27 ha)
Långtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709899-153402), sjö i Strömsunds kommun,  (7,41 ha)
Långtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710057-151164), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710745-150807), sjö i Strömsunds kommun,  (7,88 ha)
Långtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706420-151079), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 709176-153596), sjö i Strömsunds kommun,  (9,99 ha)
Långtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 714724-148148), sjö i Strömsunds kommun, 
Långtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 715247-148016), sjö i Strömsunds kommun,  (6,45 ha)
Långtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 715685-148283), sjö i Strömsunds kommun,  (4,76 ha)
Långtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 706198-158556), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 707021-160165), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 707027-160145), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704491-158385), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,46 ha)
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704789-157694), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704972-157305), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705143-160998), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706191-160744), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,7 ha)
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706613-160039), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707162-160311), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707453-158779), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,91 ha)
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707482-157758), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707742-160724), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708678-159444), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Norra Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Södra Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,3 ha)
Långtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708192-161962), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (23,1 ha)
Långtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708802-162767), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 704649-164289), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 704919-165708), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705076-165335), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,78 ha)
Långtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705687-165346), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Långtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 706134-165781), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,92 ha)
Långtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,01 ha)
Långtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,8 ha)
Långtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 706538-164128), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,79 ha)
Långtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 707388-163920), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,1 ha)

Västerbotten 
Långtjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun,  (17,4 ha)
Inre-Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Långtjärnarna, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, Västerbotten,  (7,03 ha)
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720858-169192), sjö i Norsjö kommun,  (9,81 ha)
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720893-165117), sjö i Norsjö kommun, 
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722090-167292), sjö i Norsjö kommun, 
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722325-168722), sjö i Norsjö kommun,  (4,46 ha)
Långtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722814-167874), sjö i Norsjö kommun, 
Långtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Långtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Lill-Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714800-171763), sjö i Skellefteå kommun,  (2,7 ha)
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715004-173535), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715657-170883), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715785-170303), sjö i Skellefteå kommun,  (4,62 ha)
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715852-173090), sjö i Skellefteå kommun,  (3,17 ha)
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715905-173969), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716109-173549), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717304-168965), sjö i Skellefteå kommun,  (16,3 ha)
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717560-169743), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717983-170715), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Långtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (20 ha)
Långtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Inre-Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723199-169846), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723440-171689), sjö i Skellefteå kommun,  (9,98 ha)
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723898-169078), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723938-169466), sjö i Skellefteå kommun,  (19,3 ha)
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724157-171333), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724985-169947), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725209-168965), sjö i Skellefteå kommun, 
Yttre-Långtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 716222-176523), sjö i Skellefteå kommun,  (5,05 ha)
Långtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 716435-175996), sjö i Skellefteå kommun,  (6,06 ha)
Långtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 716610-175467), sjö i Skellefteå kommun,  (5,43 ha)
Långtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720170-172611), sjö i Skellefteå kommun,  (8,42 ha)
Långtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720866-171646), sjö i Skellefteå kommun, 
Långtjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713629-171822), sjö i Umeå kommun, 
Långtjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713645-170592), sjö i Umeå kommun, 
Långtjärnen (Sävars socken, Västerbotten, 713967-170852), sjö i Umeå kommun, 
Långtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 709329-171721), sjö i Umeå kommun, 
Långtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 711006-170429), sjö i Umeå kommun,  (7,41 ha)
Lappstryck-Långtjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (8,63 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 711588-168131), sjö i Vindelns kommun,  (13,8 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712536-166482), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713278-169756), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713788-169001), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714738-166214), sjö i Vindelns kommun,  (6,29 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715024-169178), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715071-166822), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715305-167200), sjö i Vindelns kommun,  (10,7 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715426-167584), sjö i Vindelns kommun,  (8,77 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715581-169716), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715643-165647), sjö i Vindelns kommun,  (27,7 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715686-168807), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715918-167275), sjö i Vindelns kommun,  (10 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715968-169049), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716212-168120), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716358-166377), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716396-168348), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716954-167112), sjö i Vindelns kommun,  (7,83 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717214-166494), sjö i Vindelns kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717319-167843), sjö i Vindelns kommun,  (8,83 ha)
Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717337-168386), sjö i Vindelns kommun,  (21,8 ha)
Nylid-Långtjärnen, sjö i Vindelns kommun, Västerbotten,  (6,45 ha)
Stor-Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (14,2 ha)
Västra Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Östra Långtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Långtjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Långtjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 732068-172625), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 732084-172609), sjö i Bodens kommun,  (9,02 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732263-172534), sjö i Bodens kommun,  (7,9 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733009-171682), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734298-171592), sjö i Bodens kommun,  (19,2 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734741-172270), sjö i Bodens kommun,  (7,35 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735246-174575), sjö i Bodens kommun,  (6,8 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735786-172565), sjö i Bodens kommun,  (2 ha)
Långtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 737095-172703), sjö i Bodens kommun,  (20,1 ha)
Lill-Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733375-179241), sjö i Bodens kommun, 
Lill-Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734409-176775), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 732157-180801), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733336-179257), sjö i Bodens kommun,  (3,4 ha)
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734351-176834), sjö i Bodens kommun,  (5,78 ha)
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735128-176799), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735236-179101), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Långtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732751-182134), sjö i Kalix kommun,  (19,6 ha)
Långtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732865-183522), sjö i Kalix kommun, 
Långtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733178-183233), sjö i Kalix kommun, 
Långtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733940-183070), sjö i Kalix kommun, 
Långtjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Långtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734257-178212), sjö i Luleå kommun,  (11,4 ha)
Långtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724153-175718), sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724466-176393), sjö i Piteå kommun,  (5,17 ha)
Långtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (5,89 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725955-171973), sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726335-171345), sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726546-168617), sjö i Piteå kommun,  (19,6 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726646-170742), sjö i Piteå kommun,  (12,2 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726659-173301), sjö i Piteå kommun,  (3,7 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726944-170691), sjö i Piteå kommun,  (7 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727662-173624), sjö i Piteå kommun,  (7,88 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727692-171366), sjö i Piteå kommun,  (10,1 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727784-173188), sjö i Piteå kommun,  (7,51 ha)
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728052-172780), sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728163-174766), sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728170-171197), sjö i Piteå kommun, 
Yttre Långtjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728097-173972), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,18 ha)
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728610-173166), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730277-170631), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730317-172995), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730851-173303), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,98 ha)
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731029-173887), sjö i Älvsbyns kommun,  (8,5 ha)
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731355-172954), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731646-172245), sjö i Älvsbyns kommun, 
Långtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 740273-178840), sjö i Överkalix kommun,  (5,47 ha)
Långtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 740975-178732), sjö i Överkalix kommun, 
Långtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730016-157529), sjö i Arjeplogs kommun,  (18,7 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730425-160808), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,49 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731865-160724), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,37 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731956-158543), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,2 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733089-160561), sjö i Arjeplogs kommun, 
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733572-158389), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,9 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734183-156895), sjö i Arjeplogs kommun,  (28,5 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734889-156968), sjö i Arjeplogs kommun, 
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735471-153798), sjö i Arjeplogs kommun, 
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 727816-161176), sjö i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun,  (7,7 ha)
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 728839-160412), sjö i Arjeplogs kommun, 
Långtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735541-162006), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,8 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728571-161375), sjö i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun,  (19,5 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,15 ha)
Långtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724461-166224), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,17 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725540-164422), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725685-165245), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725759-166531), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,4 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725772-168913), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726358-163845), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727631-169024), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,3 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727916-170064), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (20,3 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728446-169932), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729105-164095), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,7 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729923-168908), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,15 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731146-166688), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,19 ha)
Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732536-166289), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,4 ha)
Västra Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,7 ha)
Östra Långtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,2 ha)
Långtjärnarna (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (4,14 ha)
Långtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Långtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 709991-155352), sjö i Dorotea kommun,  (10,6 ha)
Långtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 712649-152254), sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (12,9 ha)
Långtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 712949-152862), sjö i Dorotea kommun,  (8,38 ha)
Långtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 714130-150457), sjö i Dorotea kommun,  (11,5 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 732714-169343), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,31 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 733687-167830), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,48 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734227-167678), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,1 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734577-170265), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 735842-167534), sjö i Jokkmokks kommun,  (16 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736610-171452), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736752-169678), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738120-170636), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738807-168236), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,81 ha)
Långtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 739850-166835), sjö i Jokkmokks kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 712782-164353), sjö i Lycksele kommun,  (4,88 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 713337-162243), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 713668-164977), sjö i Lycksele kommun,  (8,7 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715978-165554), sjö i Lycksele kommun,  (7,11 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716881-164854), sjö i Lycksele kommun,  (9,76 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716925-163672), sjö i Lycksele kommun,  (7,53 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717419-161494), sjö i Lycksele kommun,  (37,3 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717521-161687), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717701-159927), sjö i Lycksele kommun,  (6,46 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717808-163818), sjö i Lycksele kommun,  (8,45 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717813-160198), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717939-160935), sjö i Lycksele kommun,  (16,8 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718028-165242), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718373-163265), sjö i Lycksele kommun,  (55 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718441-162184), sjö i Lycksele kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718648-165478), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718676-161762), sjö i Lycksele kommun,  (17,7 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719103-162739), sjö i Lycksele kommun,  (21,5 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719116-159967), sjö i Lycksele kommun,  (9,69 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719755-162929), sjö i Lycksele kommun,  (7,65 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719818-161160), sjö i Lycksele kommun,  (10,3 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720212-165243), sjö i Lycksele kommun, 
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720376-164848), sjö i Lycksele kommun,  (8,96 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720650-161203), sjö i Lycksele kommun,  (14,8 ha)
Långtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721773-161677), sjö i Lycksele kommun,  (9,19 ha)
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 722513-162768), sjö i Malå kommun, 
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 723502-164841), sjö i Malå kommun,  (16,2 ha)
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 723872-161438), sjö i Malå kommun,  (5,51 ha)
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 724979-161999), sjö i Malå kommun, 
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 725078-162384), sjö i Malå kommun,  (5,49 ha)
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 725187-164814), sjö i Malå kommun, 
Långtjärnen (Malå socken, Lappland, 725722-163524), sjö i Malå kommun, 
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (4,74 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723885-160219), sjö i Sorsele kommun, 
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724374-161014), sjö i Sorsele kommun,  (11,4 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724778-158033), sjö i Sorsele kommun, 
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725145-157866), sjö i Sorsele kommun,  (15,1 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726163-161123), sjö i Sorsele kommun,  (16 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726367-156330), sjö i Sorsele kommun,  (10,2 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726703-156113), sjö i Sorsele kommun,  (15,8 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726784-158120), sjö i Sorsele kommun,  (8,26 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727351-155601), sjö i Sorsele kommun, 
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727649-159394), sjö i Sorsele kommun,  (11,2 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727813-157222), sjö i Sorsele kommun,  (5,19 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727874-158187), sjö i Sorsele kommun,  (4 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727944-158441), sjö i Sorsele kommun,  (15 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727971-154645), sjö i Sorsele kommun,  (26,5 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728097-157001), sjö i Sorsele kommun,  (10,5 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728779-155046), sjö i Sorsele kommun, 
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729443-155401), sjö i Sorsele kommun,  (7,97 ha)
Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 731425-153433), sjö i Sorsele kommun, 
Västra Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (15,4 ha)
Östra Långtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (14,4 ha)
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 720571-158582), sjö i Storumans kommun, 
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721049-157687), sjö i Storumans kommun,  (9,05 ha)
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721087-156904), sjö i Storumans kommun, 
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722060-157455), sjö i Storumans kommun,  (10,1 ha)
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722529-157320), sjö i Storumans kommun, 
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722629-156845), sjö i Storumans kommun,  (7,33 ha)
Långtjärnen (Stensele socken, Lappland, 726894-153074), sjö i Storumans kommun,  (7,48 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 725501-153930), sjö i Storumans kommun,  (10,8 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 725931-152325), sjö i Storumans kommun,  (23,6 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 726729-148279), sjö i Storumans kommun,  (7,18 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 726906-151638), sjö i Storumans kommun,  (14,1 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 727328-149792), sjö i Storumans kommun,  (9,52 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 728207-149869), sjö i Storumans kommun,  (6,51 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 728766-150257), sjö i Storumans kommun,  (8,65 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 729937-148765), sjö i Storumans kommun, 
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 730548-144927), sjö i Storumans kommun,  (8,29 ha)
Långtjärnen (Tärna socken, Lappland, 730713-145376), sjö i Storumans kommun,  (3,7 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716044-157404), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,13 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716863-153184), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,43 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719631-150502), sjö i Vilhelmina kommun, 
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720475-149333), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,39 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720601-149330), sjö i Vilhelmina kommun, 
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720814-150577), sjö i Vilhelmina kommun, 
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722209-152150), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,84 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722354-151095), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,68 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 723047-151845), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,93 ha)
Långtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 723290-147426), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,06 ha)
Långtjärnen (Fredrika socken, Lappland, 712193-160533), sjö i Åsele kommun,  (6,52 ha)
Långtjärnen (Fredrika socken, Lappland, 712404-161626), sjö i Åsele kommun,  (7,13 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709052-158704), sjö i Åsele kommun,  (27,1 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709695-160191), sjö i Åsele kommun,  (16,2 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 709914-157742), sjö i Åsele kommun, 
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711531-159856), sjö i Åsele kommun,  (8,4 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711674-157808), sjö i Åsele kommun,  (15,4 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 712216-156237), sjö i Åsele kommun, 
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 713026-154687), sjö i Åsele kommun, 
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 714574-158472), sjö i Åsele kommun,  (8,15 ha)
Långtjärnen (Åsele socken, Lappland, 714665-157690), sjö i Åsele kommun,  (8,62 ha)

Se även 
Långetjärn
Långatjärn
Långsjön
Gukkesjauratj (samiska),  (5,47 ha)
Kukkajauratj (samiska), 
Kukkesjauratj (samiska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn